Кучумовка — топоним в России.

 Кучумовка — деревня в Галичского района Костромской области России. Входит в состав Ореховского сельского поселения.
 Кучумовка — река в Томской области, левый приток р. Парбиг, координаты 56°53’N 80°55’E, карта O-44-114
 Кучумовка — урочище между реками Парбиг и Гарь, бывшая деревня в Томской области, координаты 56°52’N 80°55’E